Bird Box steht für:

 Bird Box (Roman), Roman von Josh Malerman (2014)
 Bird Box, Originaltitel von Bird Box – Schließe deine Augen, Science-Fiction-Thriller von Susanne Bier (2018)